|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel J&S Cup) van 2006 vond plaats van 1 tot en met 7 mei 2006 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Justine Henin-Hardenne was haar titel niet komen verdedigen, wegens een rugblessure.

Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Warschau op haar naam te schrijven. Het was haar 31e WTA-titel, de eerste van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Tetjana Perebyjnis en Barbora Strýcová had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Perebiynis speelde samen met Martina Müller – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Liezel Huber en Martina Navrátilová, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste Russische duo Jelena Lichovtseva en Anastasia Myskina won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Anabel Medina Garrigues en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Lichovtseva had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Myskina drie.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Iveta Benešová uit Tsjechië aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Warschau 2006
Warschau